Nei secoli in cui la storia di Genova prese la fondamentale svolta dell'autonomia - prima giuridica, poi politica ed economica - la città crebbe d'importanza. 
La comunità genovese ha ospitato a partire da tempo immemore genti provenienti dai luoghi più lontani e disparati, tanto che fra le varie teorie che si sono formulate sull'origine del nome Genova, una in particolare sostiene come l'origine sia da ricercare nella lingua greca, da xenos (straniero), fino ad arrivare a quel fatidico 958, anno delle concessioni di Berengario II d'Italia e poi fino alla fine dell'avventura comunale-repubblicana nel 1815.

La nascita di una classe dirigente di nobili, mercanti, politici, fu dunque condizionata anche dall'emigrazione in terra genovese: non stupisce pertanto trovare fra le famiglie nobili genovesi nomi che possono suonare bizzarri e/o di origini lontane.

Tipologia dei nomi 
Così fu per dinastie di area tedesca, come i Fieschi o di origine greca, come i Cybo (o Cibo), i Lomellini (dalla Lomellina), i cognomi Tartaro (mutato poi in Imperiale) e Durazzo (dall'omonima città albanese). Tali nomi suggeriscono il luogo lontano di provenienza e così pure accade per quelli di molte altre famiglie che nei secoli vennero successivamente ascritte alla nobiltà genovese.

Non mancano certo riferimenti alle zone della città come Voltaggio (Italia) dall'omonima Voltaggio (famiglia), la Soxilia, De Porta o Della Porta, De Castro o Di Castello, Staglieno - Soziglia, Porta e Castello sono antichi sestieri della città, e Staglieno un popoloso quartiere cittadino - e della Liguria come Chiavari, Struppa, Murta.
L'attività svolta come mercanti sul mare condizionò i De Mari o gli Usodimare ma anche Pevere (da pepe) o Safrano (da zafferano); ancora legati al mondo dei mestieri i cognomi Streggiaporco (letteralmente striglia maiali) e Porco, che però si riunirono assumendo il cognome omnicompresivo di Salvaghi (selvatici, in genovese sarvæghi).

Certe situazioni sono sintomatiche peraltro di come nell'ordinamento sociale della Genova dell'epoca non vi erano caste chiuse e chiunque poteva aspirare e venire a far parte del patriziato cittadino, esempi lampanti sono i Durazzo, il cui capostipite fu addirittura fatto schiavo e i Streggiaporco.

Non era raro, nella Genova medievale e rinascimentale riunire più famiglie sotto il cognome della più importante per motivi di affari, dinastici e di mutuo aiuto; questa forma di consorteria veniva chiamata Albergo.

Vi è poi una sostanziale distinzione da fare tra famiglie nobili di origine viscontile come i Grillo o gli Spinola, di origine feudale come i Carmandino o i conti di Ventimiglia o gli Staglieno e le famiglie di estrazione popolare come gli acerrimi nemici Fregoso e Adorno.

Genova, inoltre, era una repubblica che dominava anche zone infeudate a cittadini genovesi, come i Doria ad Oneglia o i Fieschi a Lavagna o i Pastorino a Masone, o ancora, gli Spinola nell'entroterra (fino all'Oltregiogo); altre famiglie invece (o altri rami delle stesse famiglie), creditrici per grosse somme di denaro di sovrani stranieri, vennero investite di titoli in tutta Italia e in Europa: così avvenne per i Lercari in Sicilia, ove fondarono la città di Lercara Friddi; dei Doria nominati Duchi di Tursi e Principi di Melfi (titolo tenuto da Andrea Doria al quale si deve il nome del suo palazzo a Genova); dei Grillo duchi di Mondragone e marchesi di Estoublon; dei Gattilusio a Mitilene, degli Zaccaria a Chio o degli Embriaci a Biblo.

Le famiglie di dignità Consolare 

Sono considerate famiglie di Dignità Consolare quelle che hanno avuto almeno un Console Maggiore o del Comune, o un Nobile o Rettore nei periodi in cui il potere era affidato ad un Podestà.

L'elenco delle Famiglie Consolari di Genova è tratto dall'opera dell'Olivieri data alle stampe nel 1861, seguendo la regola che per Consoli si intendono esclusivamente quelli detti Consoli Maggiori o del Comune, o Nobili o Rettori nei periodi in cui il potere era affidato ad un Podestà.

Nel medioevo i cognomi non erano più utilizzati e spesso si confondevano con i luoghi di provenienza; le particelle de, della, dalla, largamente utilizzate dopo il nome di battesimo, erano fonte di ulteriore incertezza. In questo elenco i cognomi sono indicati come furono trascritti nell'anagrafe del Regno d'Italia; tra parentesi sono state riportate le forme originali o latine con cui compaiono nei documenti antichi.

Elenco Alfabetico

A

Alberici (de o degli – Albericus, Albericis), Antiochia (de), Avvocato (i) o Avogadro (Advocatus)

B

Barca, Battigatto (i- o Battigattus ), Bombello o Mobello (Bonobello), Boggiano (i) o Bogiana, Bufferio (i) o Bufferia (Bufferius), Boterico o Bottaro (Botericus o Botarius), Brusco o Bruschi (Bruscus), Bulgaro

C

Caffaro (Cafarus), Camilla (de), Cancelleri (Cancellarius), Canella o Cannella, Capra, Carmandino (de), Castello (de) o Castro (de), Cicala, Contado o Gontardo (Gontardus), Crespino o Crispino (Crespinus), Croce (de Cruce)

D

Dellachà, Domoculta o Democulta (Domuscultae o de Domoculta), Doria (de Auria, Auriae, d'Oria)

E

Embriaco (Embriacus o Embriaci),

F

Fornari (Fornarius o Fornarii), Furnari (in parte emigrata in Sicilia nell'anno 1229, costituendo il proprio feudo in provincia di Messina, attuale Furnari)

G

Garaldo (de), Garrio (Garrius), Getio (Getius), Giudice o Judice (Judex, de Judicibus), Grillo (Grillus o Grilli), Grimaldi (Grimaldus), Guelfo (i), Guercio (Guercius o Guercii), Guidone (de),

L

Lercari (Lercarius), Longo o Longhi (Longus), Lusio o Lussio (Lusius),

M

Malabito (Malabitus), Malfante (Malfanti), Mallone o Maloni (Mallonus), Malocello (Malusaucellus), Maraboto o Marabotto (de Maraboto), Mari (de), Mauro o Del Moro (de Mauro), Medolico (de), Modiferro (Modiusferri), Musso o Moso, Negrone (de Nigrone), Negro (Niger de Nigro),

P

Pedicula o Pedegula, Pelle o Pelo (Pellis), Piazzalunga o Platealonga, Piccamiglio (Piccamilius),Picio o Pico (Picius), Piper, Porco o Porcello (Porcus, Porcellus, Porconus), Porta (de),

R

Recalcato (Recalcatus), Richerio (Richerius),  Rodolfo (de Rodulpho), Roza (de Rocius, Roça),  Rufo o Ruffo o Roffo (Rufus), Rustico ( de Riço, Eriso),

S

Sardena, Savignone (de), Schiappapietra (Speza Petra, Spezapreda, Speçiapetra), Scotto (Scotus), Spinola (Spinula, Espinula), Stralando,

T

Tetoica (de), Tornello (Tornellus), Torre (Turri, Turris), Turca (de),

U

Usodimare (Ususmari),

V

Vento (Ventus), Vetulo (Vetulus), Volta (de , della , de Vulta),

Le famiglie ascritte alla nobiltà 
Con Andrea Doria, attraverso la Riforma Costituzionale e le leggi del 1528 del 1548 e del 1575, fu inaugurata una repubblica aristocratica, che sarebbe durata fino al 1797, quando fu occupata dalle armate napoleoniche e trasformata in Repubblica Ligure. Con la riforma costituzionale del 1528, l'appartenenza ad un Albergo divenne da facoltativa ad obbligatoria, trasformandoli di fatto gli Alberghi in liste di iscrizione alla nobiltà cittadina riconosciute dal governo. La riforma prescriveva che i cittadini più ricchi che possedevano sei o più case originassero un distinto Albergo. In tale occasione, si determinò di costituire un unico Ordine di cittadini nobili, altrimenti detti Nobili Antichi o Vecchi, ripartito in ventitré Alberghi antichi e già preesistenti e cinque nuovi furono creati per l'occasione. Queste associazioni dovevano prevenire il rinascere di antiche ostilità e proteggere la ricchezza e il potere delle famiglie più benestanti.

Molte furono le esclusioni clamorose, come quelle degli Adorno e dei Fregoso che tanto avevano dedicato alla conduzione ed al governo della città già dal 1400. Altre famiglie furono escluse perché non abitavano più la città, ma si erano trasferite o nelle Podesterie della Riviera, come gli Spezapietra, o anche in altre aree al di fuori del controllo genovese.

Nel Libro d'oro della nobiltà genovese ogni anno potevano essere inseriti 10 uomini di estrazione plebea, purché avessero solide garanzie economiche, definendo così una classe dirigente "Nobiliare per censo".

La "Nobiltà genovese" prima del XVI secolo era una oligarchia molto ristretta, che nei secoli precedenti aveva intrapreso coraggiose iniziative sul mare - come la partecipazione alle Crociate, i commerci marittimi e la gestione delle colonie genovesi nel Vicino Oriente -, ma che era stata sempre divisa da fazioni e rivalità, troppo spesso in competizione tra di loro.

Dopo il 1500, il comportamento del "Patriziato Genovese" vide il conflitto tra i Vecchi ed i Nuovi nobili nella attribuzione delle cariche pubbliche, si stabilirono anche nuove regole per la nomina del Consiglio, dei Magistrati e dei Consoli, dando metà delle cariche ai Nobili Antichi o Vecchi e l'altra metà alla fazione popolare o Nobili Nuovi o semplicemente Nuovi.

Quello che segue è un elenco alfabetico delle famiglie ascritte alla nobiltà genovese nel corso dei secoli, alcune famose, alcune meno famose o più caratteristiche di zone diverse ma, essendo stata Genova nei secoli passati un'importante piazza economica e commerciale è facile comprendere che dovesse attirare molti mercanti entro le sue mura.

Le famiglie più importanti 

Certo è che per ogni secolo Genova ha potuto esprimere, con alcuni dei suoi figli più illustri, l'elite della nobiltà europea, sono qui schematizzate per secoli le famiglie che hanno avuto una particolare rilevanza nella storia e nella geopolitica europea e genovese.

Numerosi e importanti furono i rami di famiglie trasferitisi all'estero e lì stabilitisi, come ad esempio Tomaso Marino, finanziere genovese che pose la propria residenza a Milano facendo costruire il palazzo che oggi ne ospita il municipio, o i fratelli Matteo e Vincenzo Giustiniani il cui palazzo di Roma ospita alcuni uffici del Senato della Repubblica, fra i quali quello di rappresentanza del presidente del senato e dei senatori a vita, e nella biblioteca del quale venne firmata la costituzione italiana. Il palazzo fu acquistato dal padre Giuseppe da Francesco Vento, esponente di un'antica dinastia genovese. Altri esempi eccellenti furono i Doria dei quali, sempre a Roma, si trovano il palazzo (sede della Galleria Doria Pamphilj) e la villa, edifici storici fra i più grandi e belli della città; Pieter Adorno a Bruges fece costruire la Jerusalem Kerk e dove tutt'oggi sopravvive la genoese lodge, loggia dei genovesi, edificio dal quale i mercanti genovesi esercitavano il loro potere. In relazione all'elenco alfabetico qui di seguito, due testimoni interrogati alla metà del Duecento su chi fossero i Visconti  , ossia l'antica famiglia comitale sulla città, enumeravano tutte le diciannove casate a cui veniva riconosciuta una connotazione signorile e che avevano esatto imposte e amministrato la giustizia: Avvocato, Busso, Canevari, Carmadino, Cibo, de Campo, de Granara, de Mari, de Marino, de Porta, Ficomatario, Gabernia, Guercio, Isola, Pevere, Porcelli, Scotto, Spinola, Tabacco (cit. Olivieri, Serie cronologica, pp.127-128; Cfr.in Petti Balbi, Magnati e popolani, pp.246-247,249; Filangieri, Famiglie e gruppi dirigenti, p.9

A 
 Accinelli - Genova - 1700
 Accursio - Valbisagno e Sestri Ponente - 1528
 Acquarone - Porto Maurizio - 1600
 Adorno - Germania poi Arma di Taggia - 1186
 Albani - Pesaro - 1701
 Alberici - Monferrato - 1074
 Alberti - Firenze - 1406
 Altieri - Roma - 1673
 Ansaldo - Voltri e Valpolcevera - 1168
 Appiani
 Ardizzone - Taggia - 1554
 Arena - Rapallo - 1766
 Ascheri - Chiavari - 1100
 Assarino - Genova - 1646
 Assarotti - Genova - 1753
 Assereto - Genova - 1500
 Ayroli - Genova - 1731

B 
 Bacigalupo - Chiavari - 1200
 Badaracco - Genova - 1588
 Bado - Finale Ligure - 1188/1656
 Bagliano o Baliano, Baliani - Chiavari - 1582
 Baiardo - Genova - 1620
 Balbi
 Banchero o Bancheri - Sestri Ponente e Savignone - 1744
 Barabino - Genova - 1585
 Barberini - Toscana - 1664
 Bargagli - Bargagli - 1100
 Basadonne - Lombardia - 1400
 Basilio - Genova - 1448
 Basso - Genova - 1077
 Battigatti - Genova - 1000
 Bellino - Genova - 1317
 Benigassi
 Benigno - Genova - 1497
 Bergamo - Lombardia (o Chio) - 1190
 Berio - Genova - 1712
 Bianchi o Bianco - Chiavari e Rapallo - 1160
 Bisaccia - Genova - 1149
 Boccanegra - Valbisagno - 1190
 Boggiano- Cogorno- 1228
 Bonivento - Romagna - 1599
 Borghese - Roma - 1606
 Borsotto
 Borzone - Valle Sturla - 1596
 Bosco - Genova - 1423
 Bottaro - Genova - 1100
 Botto - Valle Sturla - 1100/1528
 Brignole - Rapallo - 1200
 Burone o Burrone - Finale Ligure e Rapallo - 1080

C 
 Cabella - Cabella Ligure - 1350
 Caffaro - San Cipriano - 1080
 Calvi - Riviera di Ponente - 1155
 Cambiaso - San Quirico - 1495/1731
 Camogli - Camogli - 1100
 Campanaro - Riviera ligure - 1319
 Campofregoso (vedere Fregoso)
 Cancelliere - Genova - 1141
 Canepa - Voltri - 1721
 Canella
 Canessa - Rapallo - 1100
 Canevaro o Canevale - Rapallo - 1188
 Capurro - Voltri - 1339
 Carbonara - Genova e Sardigliano
 Carbone - Liguria - 1200
 Carlini - Novi Ligure - 1772
 Carmandino (famiglia) - Cremeno - 991
 Carrega - Carrega Ligure - 1200
 Casale - Corsica - 1733
 Casaregis - Genova - 1670
 Caschifellone - San Cipriano - 1133
 Cassina - Genova - 1100
 Castagna - Voltaggio - 1438
 Castagnola - La Spezia - 1450
 Castelletto - Genova - 1100
 Cattaneo - Genova - 1301
 Causa - Voltri - 1765
 Cavallo o Cabalo - Lombardia - 1512
 Cavanna - Novi Ligure - 1200
 Cavo - Novi Ligure - 1350
 Cebà - Masone - 1142
 Celesia o Ceresa - Savona e Rapallo - 1150
 Centurione - Genova - 1360
 Cervetto - Genova - 1582
 Ceva - Genova - 1528
 Cevasco - Genova - 1650
 Chauvelin - Francia - 1753
 Chiavari - Chiavari - 1150
 Chigi - Siena - 1655
 Cicala - Germania - 942
 Clavarino - Valbisagno e Chiavari - 1528
 Colombo - Moconesi - 1429
 Conti - Roma - 1721
 Coronato - Genova - 1528
 Corso o De Corso - Savona - 1167
 Cosso - Valpolcevera - 1737
 Costa - Genova - 1590
 Costaguta - Chiavari (GE) - 1643
 Cristiani - Varese - 1754
 Crosa, Crozza o Crossa - Rapallo - 1576
 Curlo - Ventimiglia - 1801/427
 Cybo o Cibo - Grecia - 385

D 
 De Alascio - Alassio- 1236
 D'Albertis - Voltri- 1784
 Danovaro - Genova- 1300
 D'Aste - Albenga - 1669
 Da Passano - Levanto - 1097
 Dapelo - Genova - 1782
 De Benedetti - Albenga e Val Fontanabuona - 1357
 De Bernardi - Santa Margherita Ligure - 1576
 De Bono - Monterosso - 1150
 De Castro o Castello - Genova - 1106
 De Fornari - Valle Scrivia - 1106
 De ferrari o Ferrari - Andora - 1100
 De Ferraris
 De Franceschi
 De Franchi - Genova - 1393
 De Gregorio - Camogli - 1761
Dellachà - Novi Ligure
 Della Chiesa o Chiesa - Finale Ligure - 1500
 De Mari - Lombardia - 1112
 De Marini - Germania, poi dal 1039 Gavi - 1097
 De volta - Genova - 1080
 Delle Piane - Polcevera - 1254
Delfino - ramo dei Da Passano - 1097
 Della Porta - Deporta - Visconti - 1148
 Della Rovere - Savona - 1467
 Della Torre - Lavagna - 1133, 1528
 Della Volta - Genova - 1044
 De Negri
 De Nigro
 De Nobili, Vezzano, La Spezia
 Di Curia - Genova - 1000
 Di Negro - Portovenere - 1100
 Diana - Riviera di Ponente - 1600
 Dinegro - Di Negro - Portovenere - 1080
 Donghi - Voltri - 1375, 1642
 Doria o De Auria - Narbona - 1050
 Durazzo - Albania - 1350, 1503

E 
 Embriaco - Genova - 1107

F 
 Falamonica - Taggia - 1150
 Falcone - Moneglia - 1746
 Fazio, o Fassio - La Spezia - 1200 / Genova - 1550
 Federici (famiglia) La Spezia - 1633
 Ferrero - Savona - 1505
 Fieschi - Baviera poi Lavagna - 1000
 Foglietta - Sestri Levante - 1400 / Genova - 1518
 Franzone o Franzoni- Rapallo - 1350
 Fravega - Nervi - 1793
 Fregoso - Piacenza poi Val Polcevera - 1325
 Frugoni - Chiavari - 1528

G 
 Gagliardo - Genova - 1555
 Galliani - Ventimiglia - 1528
 Gallo - Levanto - 1150
 Garaventa - Riviera ligure - 1528
 Garibaldi - Chiavari - 1200
 Gastaldi - Riviera di Ponente - 1655
  Gatto o Gatti - Valle Sturla e Chiavari
 Gattilusio
 Gentile - Genova - 1406
 Giovo o Giogo - Piacenza - 1100
 Giustiniani
 Gherardi - Finale Ligure - 1773
 Granello - Piacenza - 1140
 Grasso - Savona - 1505
 Grillo - Genova - 806
 Grimaldi - Vezzano Ligure - 1056
 Gritta - ascritta nel 1648
 Gropallo - Piacenza - 1300
 Grosso - Voltaggio - 1200
 Guarchi - Alessandria - 1100
 Guarnieri - Savona - 1571
 Guasco - Piemonte - 1650
 Guercio o Guerzio - Chiavari - 1120

I 
 Imperiale già Tartaro - Genova - 1200
 Interiano - Portovenere - 1106
 Invrea o Solero - Invrea - 1528

L 
 Lagomarsino o Lacumarcina - Recco - 1528
 Lambertini - Bologna - 1740
 Lavezzi - Genova - 1000
 Lazagna o Lasania - Val Fontanabuona e Arquata Scrivia - 1200
 Leccavela
 Lercari o Lercaro- Armenia - 1100
 Lombardo - / - 1682
 Lomellini - Germania - 1181
 Longhi - Albenga - 980
 Longo

M 
 Magnasco - Rapallo (GE) - 1528
 Malabita - Riviera ligure - 1000
 Malfante o Malofante o Malfanti- Lerici - Ameglia - 1635
 Malocello - Cremeno - 1114
 Maloni - Quarto - 1100
 Maragliano - Bargagli - 1528
 Marino
 Maruffo
 Massola
 Merello - Rapallo, Zoagli, Pegli e Genova - 1528
 Montaldo o Montalto - Gavi - 1190
 Monticelli - Terni - 1793
 Morando - Levanto - 1200
 Morchio - Rapallo - 1350
 Murta o Da Murta - Murta - 1169
 Musso o Moso - Liguria - 1100
 Musso opizzo - Genova - 1099

N 
 Navone 
 Negro
 Negrone - Locarno - 1130
 Negrotto - Barcellona - 1599
 Noce - Rapallo - 1528
 Noscenzio - Genova - 1099

O 
 Oderico - Cremona - 1528
 Odescalchi - Como - 1656
 Odone - Laigueglia - 1130
 Oneto - Chiavari - 1050
 Orengo - Nizza e Ventimiglia - 1709
 Orengo - Ventimiglia - 1767
 Orsini - Roma - 1724
 Ottoboni - Venezia - 1165
 Ottone - Chiavari e Valpolcevera - 1100
 Ottonello - Voltri - 1732
 Olivieri - Rossiglione - 1937

P 
 Pallavicini o Pallavicino - Piacenza - 1136
 Paoli o De Paolo - Corsica - 1769
 Pareto - Val Fontanabuona - 1200/1727
 Parodi - Valpolcevera - 1390
 Passaggi - Gavi - 1360
 Pastore - Piemonte - 1685
 Pastorelli - Taggia - 1782
 Pastorino - Valpolcevera - 1354
 Peirano - Noli - 1450
 Pellerano - Chiavari - 1424
 Peloso - Piemonte - 1576
 Penco - Nervi - 1577
 Pessagno - Chiavari - 1100
 Pevere - Visconti, Germania - 1040
 Piaggio - Chiavari - 1350
 Piccaluga - Valpolcevera - 1480
 Piccamiglio - Germania - 1000
 Pinelli - Germania - 1150
 Podestà - Chiavari - 1528
 Poggio o Poggi - Sanremo o La Spezia - 1150
 Ponte - Valpolcevera - 1170
 Porro - Ventimiglia - 1528
 Prasca - Finale Ligure - 1677
 Promontorio

R 
 Raggi - Rapallo - 1200
 Raggio
 Raimondi
 Ramponi - Riviera di Levante - 1528
 Rapallo - Rapallo - 1100
 Rascherio - Genova - 1099
 Ratto - Rapallo - 1340
 Ravaschieri - Lavagna - X secolo
 Rebuffo - Sestri Levante - 1200
 Recagno - Voltri - 1680
 Recco - Recco - 1150
 Reggio o Rezzi - Lombardia - 1150
 Restori - Corsica - 1673
 Rezzonico - Venezia - 1758
 Ricci o Riccia - Genova - 1100
 Richeri - Nizza - 1673
 Rivarola - Parma - 1150
 Rizzo
 Roccatagliata - Genova - 1117
 Rolando o Rollando - Albenga - 1768
 Rossetti - Recco - 1577
 Rosso o Rossi - Sestri Ponente - 1100
 Rovere

S 
 Safrano
 Sale
 Saliceti - Savona - 1040
 Salvago - Genova - 1559
 Saluzzo - Saluzzo
 Sanguineti - Chiavari - 1528
 Sauli
 Scaglia - Lombardia - 1150
 Scorza - Lavagna - 1138
 Scotti - Genova - 1122
 Segni, Segno o Signa - Riviera di Ponente - 1480
 Semino - Bolzaneto - 1365
 Senarega - Savignone - 1415
 Senzapeli - Genova - 1000
 Serra - Valpolcevera - 1000
 Serravalle - Serravalle Scrivia - 1350
 Sertorio - Genova - 1747
 Solari - Varese e Chiavari - 1576
 Sopranis - Genova - 1400 / Andora - 1528
 Sorba - Rapallo - 1200
 Soxilia o De Susilla - Genova - 1000
 Sperone - Ventimiglia - 1528
 Speza Petra - Genova 1100
 Spinola - Genova - 980
 Squarciafico - Genova - 1164
 Staglieno o Staggen - Sarzana e Diano Marina - 1380
 Stella - Riviera di Ponente - 1100
 Striggiaporci - Andora - 1165
 Stroppa o Struppa - Struppa - 1170
 Strozzi - Genova - 1581

T 
 Tartaro - Tartaria - 1099
 Tasso - Bargagli - 1576
 Terrile - Cicagna - 1506
 Tiba - Riviera ligure - 1200
 Tiscornia - Genova - 1400
 Tollot poi Tolot - Genova - 1700
 Torre
 Torriglia - Torriglia - 1180
 Toso - Asti - 1200
 Traverso - Lombardia - 1200
 Trucchi - Riviera ligure - 1551
 Tubino - Chiavari - 1428

U 
 Uso di Mare (o Usodimare) - Genova

V 
 Vacca o Vaccari - Finale Ligure - 1526
Valdettaro - Genova - 1200
 Valente - Novi Ligure - 1350
 Vallebona - Riviera ligure - 1528
 Vela - Voltri - 1665
 Veneroso
 Ventimiglia - Ventimiglia - 1002
 Vento - Genova - 1144
 Vernazzano - Genova - 1100
 Viganego - Rapallo - 1576
 Vignolo - Recco - 1528
 Villa - Casale Monferrato - 1330
 Vinelli - Rapallo - 1440
 Visconte - Germania - 991
 Vitali o Vitale - Catalogna - 1528
 Vivaldi - Genova - 1200

Z 
 Zaccaria - Riviera ligure - 1140
 Zerbino - Chiavari - 1528
 Zignago - Chiavari - 1576
 Zoagli - Zoagli - 1099
 Zurli - Riviera ligure - 1100

Note

Bibliografia 
 R.M. Prete - Natale Battilana, Genealogie delle famiglie nobili di Genova, Tipografia Fratelli Pagano, Genova, 1825 
 A. Cappellini, Dizionario biografico di genovesi illustri e notabili, Forni Editore, Bologna
 A.M. G.Scorza, Le famiglie nobili genovesi, Genova, 1924, Fratelli Frilli editore 
 F.B. Sopranis, I magnifici nobili genovesi, le ascrizioni tardo-settecentesche, Edizioni D'arte Marconi
 OLIVIERI AGOSTINO, Serie cronologica dei Consoli del Comune di Genova, Tommaso Ferrando, Genova, 1861.

Voci correlate 
 Albergo dei Nobili
 Balbi (famiglia genovese)
 Carmandino
 Centurione (famiglia)
 Cicala (famiglia)
 Cybo
 Cybo-Malaspina
 De Mari (famiglia)
 Delle Piane (famiglia)
 Di Negro
 Durazzo (famiglia)
 Embriaci
 Fieschi
 Gattilusio
 Gentile (famiglia genovese)
 Grillo (famiglia)
 Grimaldi (famiglia)
 Interiano
 Malaspina
 Navone (famiglia)
 Negrone
 Pallavicino
 Serra (famiglia)
 Sauli
 Spinola
 Staglieno (famiglia)

Collegamenti esterni 
 
 I Lercari - Fondatori di Lercara Friddi autore: Danilo Caruso - estratto da "Origini e spiritualità di Lercara Friddi (Ass. Cartastampata, febbraio 2006)" pagg. 4-13